672 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 672 км — остановочный пункт Горьковской железной дороги в Чувашской Республике, Канашский район, деревня Ямурза.
 672 км — остановочный пункт Северной железной дороги в Архангельской области. Код 292837.
 672 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области. Код 582039.